Виктор Александрович Волосатов (1925—1992) — участник Великой Отечественной войны, командир отделения разведки 609-го стрелкового полка 139-й стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, сержант. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 21 сентября 1925 года в Архангельске в семье рабочего (по другим данным, в деревне Бараковской Шенкурского уезда Архангельской губернии). Русский.

Образование неполное среднее.

В Красной Армии с февраля 1942 года. В действующей армии — с 1943 года. Командир отделения разведки 609-го стрелкового полка сержант Виктор Волосатов 15 июля 1944 года при форсировании реки Неман у дер. Ковши (Мостовский район Гродненской области) со взводом разведки первым переправился через реку, способствовал захвату опорного пункта и переправе подразделений полка. Был ранен, но не покинул поля боя. Уничтожил около двух десятков гитлеровцев.

После войны жил и работал в деревне Бараковской, затем в деревне Литвиновская Шенкурского района Архангельской области.

Умер 28 мая 1992 года. Похоронен на кладбище деревни Литвиновская Шенкурского района Архангельской области.

Награды 
 Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года.
 Награждён орденами Ленина и Отечественной войны 1 степени, медалью «За отвагу» и другими медалями.

Память 
 В честь Героя названа центральная улица и библиотека на территории Никольской сельской администрации Шенкурского района.
 Его имя увековечено на обелиске возле Никольской администрации.

Примечания

Ссылки 
 ВОЛОСАТОВ Виктор Александрович
 

Разведчики Великой Отечественной войны
Участники битвы за Днепр
Участники освобождения Могилёва
Похороненные в Архангельской области